Gostkowice ist Name folgender Orte in Polen:
 Gostkowice (Domaniów) in der Gemeinde Domaniów, Woiwodschaft Niederschlesien
 Gostkowice (Bogdaniec) (Gerlachstal) in der Gemeinde Bogdaniec, Woiwodschaft Lebus